Бернгардовка:

 Бернгардовка — микрорайон города Всеволожска.
 Бернгардовка — железнодорожная платформа Ириновского направления Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Бернхард